Filip Trifonov,  (Szófia, 1947. május 4. – Szófia, 2021. január 6.) bolgár színész.

Élete 
1973-ban szerzett színművészeti diplomát. 1971-től több mint 30 filmben szerepelt. Egyik legemlékezetesebb alakítását az 1972-es Momcseto szi otiva című filmben nyújtotta Ran szerepében.

2021. január 6-án 73 éves korában halt meg szívrohamban.

Filmjei 
Mozifilmek
 Tarka világ – A vizsga (Изпит) (1971)
 Момчето си отива (1972)
 Mint egy dal (Като песен) (1973)
 A végső szó (Последната дума) (1973)
 Számláljátok meg a vadnyulakat! (Преброяване на дивите зайци) (1973)
 На чисто (1974)
 Силна вода (1975)
 Не си отивай! (1976)
 Барутен буквар (1977)
 Инструмент ли е гайдата? (1978)
 A névtelen zenekar (Оркестър без име) (1981)
 Hózuhatag (Лавина) (1982)
 Tükrözödések (Отражения) (1982)
 Спасението (1984)
 Забравете този случай (1985)
 Ешелоните (1986)
 Живот до поискване (1987)
 Защитете дребните животни (1988)
 АкаТаМус (1988)
 1952: Иван и Александра (1989)
 Адио, Рио (1989)
 Разходки с ангела (1990)
 Мадам Бовари от Сливен (1991)
 Бай Ганьо тръгва из Европа (1991)
 Monturiol, el senyor del mar (1993)
 Takaréklángon (Гори, гори огънче) (1994)
 Fehér rapszódia (Рапсодия в бяло) (2002)
 Majmok tele (Маймуни през зимата) (2006)
 Малко късмет за по-късно (2017)
 The Motorbike aka Motorut (2018)

Rövidfilmek
 Семейна терапия (2008)
 Warm November (2011)
 The Girl (2017)

Tv-filmek
 Гардеробът (1974)
 Живей опасно (1990)
 Самотни сърца (2007)

Tv-sorozatok
 Rabigában (Под игото) (1990, négy epizódban)
 Taradiddle: The Legend (2013, egy epizódban)

Jegyzetek

További információk 

 

1947-ben született személyek
2021-ben elhunyt személyek
Bolgár színészek
Szófiaiak